Alpes Marítimos o Alpes marítimos pueden referirse a lo siguiente:

 Alpes marítimos, una sección de la cordillera de los Alpes.
 Alpes Marítimos (departamento), un departamento francés.
 Alpes Marítimos (provincia romana), una provincia de la Antigua Roma.